863-й истребительный авиационный ордена Александра Невского полк (863-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 863-й истребительный авиационный полк;
 863-й истребительный авиационный ордена Александра Невского полк;
 Войсковая часть (Полевая почта) 21292.

История и боевой путь полка 
863-й истребительный авиационный полк начал формироваться 20 апреля 1942 года по штату 015/174 на базе Руставской ВАШП, лётным составом укомплектован за счёт авиашколы и 12-й отдельной перегоночной эскадрильи, остальным личным составом — за счёт 11-го и 25-го запасных истребительных авиаполков Закавказского военного округа на основании приказа ЗКВО № 0069 от 13.04.1942 г. Укомплектован 20 истребителями ЛаГГ-3, полученными с завода № 31 (г. Тбилиси). Окончил формирование 22 апреля 1942 года. Вошёл в состав ВВС Закавказского фронта как отдельный истребительный авиационный полк.

Приступил к боевой работе 15 мая 1942 года на самолётах ЛаГГ-3 как отдельный истребительный авиационный полк, находясь в прямом подчинении штаба ВВС Закавказского фронта, выполнив 211 боевых вылетов по заданию штаба ВВС фронта. В период с 18 июня по 11 сентября 1942 года вёл боевую работу в составе ВВС 46-й армии Закавказского фронта, выполнив 483 боевых вылетов, потеряв в боях 1 самолёт и одного лётчика. С 11 сентября 1942 года вошёл в состав 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 5-й воздушной армии Закавказского фронта, где прикрывал бомбардировщики дивизии в ходе Моздок-Малгобекской операции при уничтожении переправ и переправочных средств через реку Терек южнее Моздока. За 10 дней боевой работы в составе дивизии полк выполнил 124 боевых вылета, потерял 3 лётчика и 7 самолётов. 21 сентября полк передал 7 ЛаГГ-3 и 9 лётчиков в 790-й истребительный авиационный полк и выведен с фронта.

В период с 22 сентября по 13 декабря 1942 года полк находился в 6-м отдельном учебно-тренировочном авиационном полку ВВС Закавказского фронта, после чего убыл в 26-й запасной истребительный авиационный полк ВВС Закавказского фронта, где переформирован по штату 015/284 (29.06.1943 г.) и доукомплектован. Находился в 26-м зиап до 17 июля 1943 года.

С 18 июля вошёл в состав 229-й истребительной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, боевой работы не вёл. С 16 сентября 1943 года передан как полк сопровождения в состав 230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта и возобновил боевую работу на самолётах ЛаГГ-3. 20 ноября вместе с 230-й штурмовой авиационной дивизией введён в состав войск Отдельной Приморской армии, освобождавшей Крым. За период боевых действий в составе 230-й штурмовой авиационной дивизии полк, продолжая участвовать в Битве за Кавказ в операциях: Новороссийской десантной и Таманской наступательной, участвуя в освобождении Крымского полуострова, выполнил 2433 боевых вылета, потерял 13 лётчиков и 29 самолётов.

С 15 мая 1944 года полк вышел из состава 230-й штурмовой авиационной дивизии и убыл в Харьковский военный округ, где вошёл в состав
вновь формируемой 129-й истребительной авиационной дивизии. Вместе со 129-й истребительной авиационной дивизией до 4 октября 1944 года находился в резерве СВГК на аэродроме Каменная Яруга Харьковского военного округа, где был переформирован по штату 015/364 (к 01.08.1944) и освоил истребители Ла-5.

К 12 октября полк вместе с дивизией был перебазирован на 3-й Белорусский фронт, где включён в состав 1-й воздушной армии. С 13 октября полк приступил к боевой работе в составе 129-й истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта на самолётах Ла-5.

За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Хайлигенбайль и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР от 26 апреля 1945 года полк награждён орденом Александра Невского.

День победы полк встретил в Восточной Пруссии на аэродроме Гросс Линденау, ныне Озерки Калининградской области.

Участие в операциях и битвах 
 Битва за Кавказ:
 Моздок-Малгобекская операция — с 11 сентября 1942 года по 21 сентября 1942 года.
 Новороссийская десантная операция — с 9 сентября 1943 года по 16 сентября 1943 года.
 Таманская наступательная операция — с 10 сентября 1943 года по 9 октября 1943 года.
 Керченско-Эльтигенская десантная операция — с 31 октября 1943 года по 11 декабря 1943 года.
 Керченско-Севастопольская операция — с 12 апреля 1944 года по 22 апреля 1944 года.
 Гумбиннен-Гольдапская операция — с 16 октября 1944 года по 30 октября 1944 года
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Инстербургско-Кёнигсбергская операция — с 13 января 1945 года по 27 января 1945 года.
 Кёнигсбергская операция — с 6 апреля 1945 года по 9 апреля 1945 года.

В составе действующей армии 
Всего в составе действующей армии полк находился:
 с 15 мая 1942 года по 13 декабря 1942 года;
 с 18 июля 1943 года по 15 мая 1944 года;
 с 12 октября 1944 года по 9 мая 1945 года.

Послевоенный период 
До 27 июля 1945 года полк базировался на аэродроме Гросс Линденау, а после в составе дивизии передислоцировался на Щучинский аэроузел Барановичского военного округа на аэродром Россь. В марте 1947 года 863-й истребительный авиационный ордена Александра Невского полк был расформирован в 129-й иад 1-й воздушной армии Белорусского военного округа на основании шифротелеграммы Командующего 1 ВА № 1317 от 22.02.1947 г. и приказа командира 14-го иак № 001 от 05.03.1947 г.

Командиры полка 
 майор Коновалов Александр Николаевич, 05.1942 — 05.12.1943
 майор Селезнёв Алексей Петрович, 05.12.1943 — 23.12.1944
 майор Семёнов Евгений Михайлович, 23.12.1944 — 1946

В составе соединений и объединений

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим лётчикам полка в составе 129-й иад объявлены благодарности:
 за прорыв обороны немцев и вторжение в пределы Восточной Пруссии.
 за овладение городами Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен.
 за овладение городом Инстербург.
 за овладение городами Вормдитт и Мельзак.
 за овладение городом Браунсберг.
 за овладение городом Хайлигенбайль.
 за разгром группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга.
 за овладение городом и крепостью Кёнигсберг.
 за овладение городом и крепостью Пиллау.

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Ссылки 
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
  Майкл Хольм. 863-й иап
 863-й иап. Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники Керченско-Эльтигенской десантной операции